Фишбах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Вайц. . Официальный код — 61708.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зильфиа Карелли (АНП) по результатам выборов 2020 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СПО занимает 2 места.
 СДПА занимает 2 места.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии